Hierba del almizcle puede referirse a:

 el nombre común de la planta Erodium moschatum, o almizclera; o
 el nombre común del género botánico Adoxa.